Hull je lahko:
 Hull, Anglija
 Bobby Hull (1939–2023), kanadski hokejist
 Cordell Hull (1871–1955), ameriški politik